Das Damendoppel der French Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Anne Smith. Das Finale bestritten Rosalyn Fairbank und Candy Reynolds gegen Kathy Jordan und Anne Smith, das  und in  Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1983